

Persone 
 Dieter Rams – designer tedesco

Sport  
 Los Angeles Rams – squadra di football americano statunitense
 Rams Milano – squadra di football americano italiana